Острошицкий сельский Совет — сельский Совет на территории Логойского района Минской области Республики Беларусь.

Сельский Совет расположен на юге Логойского района. Расстояние до районного центра — Логойска — 15 километров.

Состав 
Острошицкий сельсовет включает 16 населённых пунктов:
 Бояры — деревня.
 Веснино — деревня.
 Зыково — деревня.
 Ковалевщина — деревня.
 Ковалевщина — посёлок.
 Кондратовичи — деревня.
 Крапужино — деревня.
 Лобунщина — деревня.
 Литвинково — деревня.
 Метличино — деревня.
 Мончаки — деревня.
 Мощенка — деревня.
 Острошицы — агрогородок.
 Панышевщина — деревня.
 Ребрище — деревня.
 Чуденичи — деревня.

Производственная сфера 
 СК «Острошицы» филиала ОАО «Минский КХП»
 СК «Трайпл-Агро»
 ООО «Флоктус»
 ЧУП «Райчонок»
 ИП Ровбуть И. И.
 ОАО «Чистый двор»
 ЧПУП "ЛОГРАН-СЕРВИС"
 ОАО «Нерудпром»

Социально-культурная сфера 
 Острошицкий Дом культуры и Чуденичский сельский клуб
 Острошицкий и Чуденичский ФАПы
 ГУО «Острошицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная школа»
 ГУО «Чуденичский учебно-педагогический комплекс детский сад-начальная общеобразовательная школа»

См. также 
 Логойский район

Примечания

Ссылки 
 Логойский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Логойского района